Филимонковский сельский округ

Московская область 

Филимонковский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Ярославская область 

Филимонковский сельский округ Брейтовского района